Сухий — имя собственное и фамилия.

Фамилия Сухи́й соответствует русской фамилии Сухой.

Женский вариант фамилии в зависимости от региональных особенностей — Суха́ или совпадает с мужским.

Персоналии 
 Сухий Месукевийский — аланский православный святой I—II вв. особо почитаемый в Армении, Осетии и Грузии.
 Сухий, Николай Андреевич (1922—2016) — Герой Социалистического Труда, председатель исполкома Минского областного Совета народных депутатов.
 Сухий, Ярослав Михайлович (род. 1951) — украинский политик, бывший глава Тернопольской облгосадминистрации.
 Кац-Сухий, Юлиуш (1912—1971) — польский дипломат и коммунистический деятель.